Фушекур може да се односи на:

 Фушекур (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Фушекур (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона